El término raspado puede referirse, en esta enciclopedia:

 al uso de la raedera, una herramienta lítica prehistórica;
 al uso de distintas herramientas posteriores:
 a la lija (lijado, lijadura)
 a la lima (limado, limadura)
 al cepillo de carpintero (cepillado, viruta)
 al rallador (rallado, ralladura -no debe confundirse con rayado y rayadura, de raya-);
 a Grattage, una técnica pictórica;
 a una denominación local del refresco denominado habitualmente granizado.

Véase también
legra;
legrado.